Милутин — мужское южнославянское имя, происходящее от общеславянского слова «милый».

Носители 
 Стефан Урош II Милутин (ок. 1253—1321) — король Сербии из династии Неманичей.
 Милутин (Кнежевич) (1949—2020) — епископ Сербской православной церкви, епископ Валевский.
 Милутин (Стоядинович) (1918—1992) — епископ Сербской православной церкви, епископ Тимокский.

Сербские имена
Имена славянского происхождения